Serie A2 2005-2006 – stagione del campionato italiano di calcio a 5
 Serie A2 2005-2006 – stagione del campionato italiano di calcio femminile
 Serie A2 2005-2006 – stagione del campionato italiano di pallacanestro femminile
 Serie A2 2005-2006 – stagione del campionato italiano maschile di pallanuoto
 Serie A2 2005-2006 – stagione del campionato italiano di pallavolo femminile
 Serie A2 2005-2006 – stagione del campionato italiano di pallavolo maschile